Файерабенд, Дениз (нем. Denise Feierabend; 15 апреля 1989, Энгельберг) — швейцарская горнолыжница, олимпийская чемпионка 2018 года.
 Файерабенд, Фриц (нем. Fritz Feierabend; 29 июня 1908 — 25 ноября 1978) — швейцарский бобслеист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1936 и 1948 годов.